Existuje více nositelů příjmení Kostelka:

 Bedřich Kostelka (1898–1973) – československý politik
 Božetěch Kostelka (* 1931) – český sportovec, člen Orla
 Lubomír Kostelka (1927–2018) – český herec
 Miroslav Kostelka (* 1951) – český politik, bývalý ministr obrany
 Miroslav Kostelka (politický vězeň) (1927–1993) – účastník 3.odboje a politický vězeň